Hocheck heißen folgende geographischen Objekte:

 Hocheck (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hocheck (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Hocheck (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hocheck (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hocheck (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hocheck (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Hocheck (Gemeinde Ollersdorf), Ortschaft von Ollersdorf im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Hocheck (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Oberösterreich
 Hocheck (Gemeinde Ungenach), Ortsteil von Ungenach, Oberösterreich

Berge:
 ein Berggipfel, 2651 m, im Watzmann-Massiv, siehe Watzmann
 Hocheck (Schladminger Tauern), 2638 m, in der Hochgolling-Gruppe, Salzburg
 Hocheck (Berchtesgadener Alpen), 2230 m, Gemeinde Schönau am Königssee, Bayern
 Hocheck (Kemetgebirge), 1568 m, im östlichen Dachsteinmassiv, Steiermark
 Hocheck (Erzbachtal), 1441 m, in den Gesäusebergen (Ennstaler Alpen) über der Jassingau bei Landl und Radmer, Steiermark 
 Hocheck (Mürzsteger Alpen), 1418 m, östlich der Veitsch, Steiermark
 Hocheck (Wimitzer Berge), 1338 m, im Skigebiet Simonhöhe, Kärnten
 Hochegg (Mürztaler Alpen), 1324 m, bei St. Marein, Steiermark
 Hocheck (bei St. Gallen), 1072 m, in den Gesäusebergen (Ennstaler Alpen) bei St. Gallen, Steiermark 
 Hocheck (Gutensteiner Alpen), 1037 m, bei Furth an der Triesting in Niederösterreich

Siehe auch:
 Hochegg